Буонметхуот:

 Буонметхуот (місто) — місто, столиця провінції Буонматуот
 Буонметхуот (аеропорт) — аеропорт у В'єтнамі